Кебеде — эфиопское имя, которое при использовании в качестве отчества на Западе иногда ошибочно принимается за фамилию.

 Аберу Кебеде — эфиопская бегунья на длинные дистанции.
 Лия Кебеде — эфиопская фотомодель.
 Цегайе Кебеде — эфиопский бегун на длинные дистанции.